Михаи́л Щербако́в:
 Щербаков, Михаил Александрович (род. 1950) — советский и российский ученый, доктор технических наук, профессор. Заслуженный деятель науки РФ.
 Щербаков, Михаил Александрович (род. 1951) — главный дирижёр и художественный руководитель Самарской филармонии, Народный артист России.
 Щербаков, Михаил Васильевич (ок. 1890—1956) — русский писатель, прозаик и переводчик, фотограф, журналист.
 Щербаков, Михаил Константинович (род. 1963) — русский поэт, автор и исполнитель песен.
 Щербаков, Михаил Николаевич (род. 1947) — народный артист России, концертмейстер Ростовского академического симфонического оркестра, профессор.
 Щербаков, Михаил Фёдорович (1865—1948) — российский и советский биолог и винодел.